

Patronyme 

 Raveneau de Lussan (1663-1690), boucanier français
 Marguerite de Lussan (1682-1758) ;
 Louise d'Esparbès de Lussan (1764-1804), favorite de Charles X ;
 Claude Lussan (1910-2008), avocat et bâtonnier français ;
 Colette Lussan (1936-), peintre française ;
Zélie de Lussan (1861-1949), artiste lyrique américaine.

Pseudonyme 

 Lussan-Borel (né Louis-Lionel Labrousse ; 1849-1914), danseur et écrivain français.

Toponyme 

 Lussan, commune française du département du Gard ;
 Lussan, ancienne commune française de la Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Lussan-Adeilhac ;
 Lussan, commune française du département du Gers ;
 Lussan-Adeilhac, commune française de la Haute-Garonne ;
 Fons-sur-Lussan, commune française du Gard.